

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Matt Reid y John-Patrick Smith ganaron el título tras derrotar en la final Gong Maoxin y Zhang Ze.

Cabeza de serie

 ' Matt Reid /  John-Patrick Smith (Campeones)
  Gong Maoxin /  Zhang Ze (Finalistas)

<ol start=3>
  Denys Molchanov /  Dennis Novikov ''(Primera ronda)
  Sekou Bangoura /  Christopher Rungkat ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de San Francisco 2017